A Dubai Football Challenge 2007 foi a primeira edição da Dubai Football Challenge, competição de futebol oficiosa realizada nos Emirados Árabes Unidos. As quatro partidas do torneio foram disputadas no Al Maktoum Stadium.

Equipes participantes
 VfB Stuttgart

 Hamburgo SV

Jogos

Classificação final

 Nota: A organização do torneio não especificou o critério de desempate utilizado para dar o vice-campeonato à seleção iraniana.

Campeão

Prêmios
Melhor jogador: Rafael van der Vaart  (Hamburgo)

2007